Formuła 3000 Sezon 1987 – trzeci sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 12 kwietnia na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 11 października w Hiszpanii, na torze Circuito del Jarama. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Stefano Modena. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Ralt Racing.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano siedem najlepszych występów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Uwagi

Przypisy 

1987
1987 w sportach motorowych